Delicate steht für:
 Delicate (Taylor-Swift-Lied)
 Delicate (Terence-Trent-D’Arby-Lied)
 Delicate Arch, Felsbogen in den USA

Siehe auch
 Delicata
 Delikat
 Violently Delicate
 The Delicate Prey
 Delicate Sound of Thunder